Griffin se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Dana Gove Griffin
 Lawrence Edmonds Griffin
 Louis T. Griffin